Abraham ibn Daud – storico, astronomo e filosofo spagnolo, martire ebreo 
 Indra Sahdan Daud – ex calciatore singaporiano, attaccante
 Eduardo César Daud Gaspar – ex calciatore brasiliano con passaporto portoghese, centrocampista
 Mohamed Daud Mohamed – mezzofondista somalo
 Mohammed Daud Khan – politico e dittatore afghano